Goumaz ist der Familienname folgender Personen:

 Adèle Thorens Goumaz (* 1971), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Louis Goumaz (1874–1953), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer